2-я гвардейская мотострелковая дивизия может означать:
 2-я гвардейская мотострелковая дивизия (ВС СССР и РФ)
 2-я гвардейская мотострелковая дивизия (РККА)
 2-я гвардейская мотострелковая дивизия (формирования 1957 года) — период существования 1957—1964 гг.